

Nom commun 
 Un bouteiller est le nom donné à un fabricant de bouteilles.

 Bouteiller était un titre donné au Moyen Âge à l'officier chargé de l'approvisionnement en vin d'une cour.
 Grand bouteiller est le titre qui hérite du précédent en France sous l'Ancien Régime.

Nom propre 
 
 Louis Bouteiller (1648-1725), musicien et compositeur français ;
 Pierre Bouteiller (1655-1717), compositeur français de la période baroque ;
 Jacques Nicolas Bouteiller (1758-?), homme politique français ;
 Charles François Bouteiller (1760-1840), homme politique français ;
 Louise Bouteiller (1783-1828), peintre et lithographe française ;
 Guillaume Bouteiller (1787-1860), compositeur français ;
 Jules-Édouard Bouteiller (1822-1878), médecin et écrivain français ;
 Paul Bouteiller (1921-2011), haut fonctionnaire français ;
 Pierre Bouteiller (1934-2017), journaliste et homme de radio et télévision français.

 Charles de Bouteiller, général français du  ;
 Ernest de Bouteiller (1826-1883), homme politique français ;
 Ghislain de Bouteiller (1914-2008), général français.
 
 Payen le Bouteiller, croisé du royaume de Jérusalem au  ;
 Marthe Le Bouteiller, bienheureuse catholique du  ;